Antoni Dębski (konstruktor)
 Antoni Dębski (muzyk)
 Antoni Dębski (żołnierz) – żołnierz Batalionów Chłopskich